Associação Brasileira dos Produtores de Discos
 Malaltia d'Andersen (de l'anglès Adult Polyglucosan Body Disease)